Житомирський деканат РКЦ — одна з адміністративно-територіальних одиниць Луцько-Житомирської дієцезії Римо-католицької Церкви в Україні з центром в місті Житомир.

Історія 
Деканат утворено біля 1754 року та ліквідовано у 1935 році.

Парафії 

Деканати складалися з парафій (плебаній) — найдрібніших церковно-адміністративних одиниць, причому кількість парафій відповідала кількості костьолів, отже, не була сталою. В різні часи у Новоград-Волинському деканаті існували наступні парафії.

Барашівська парафія 

Бараші, село Житомирського повіту, костел. Із 1911 року.

Приход: села Антонівка, Баранівка, Бастова Рудня, Бобрицька Болярка, Верендорф, Вікторівка, Гринджівка, Козині Ліски, Киселівка, Кутузівка, Лашня, Микулинці, Михайлівка, Нехворощ, Олександрівка, Павлівка, Поліянівка, Рудокопи, Сербинівка, Ставки, Теснівка, Ушичне, Хотози, Царів Бір, Янівка

Житомирська парафія 

Житомир, місто, костел Св. Зофії. Із 1786 року.

Приход: села Альбінівка, Болярка, Барашівка, Березівка, Вацків, Велика Горбаша, Вереси, Високе, Вільськ, Городище, Дівочки, Дубовець, Забріддя, Зороків, Іванків, Калинівка, Крошня, Левків, Лукавець, Мала Горбаша, Некраші, Осники, Плещанка, Плоска, Побитівка, Поправка, Псища, Соколова Гора, Скоморохи, Сліпчиці, Станишівка, Студениця, Троковичі, Щеніїв; хутори Александровського, Білецького, Василевського, Виговського, Кобилянського, Кудрявцева, Нарбурта, Невеського, Осовецького, Смоківка, Чижевського, Щенявського, Шимановського, Янушевича

Івницька парафія 

Івниця, містечко Житомирського повіту, костел Іоанна Хрестителя. Із 1798 року.

Приход: села Борок, Волиця Зарубинецька, Грабівка, Зеремянка, Катеринівка, Корчмище, Мар’янівка, Мошківка, Олександрівка, Осикове, Руденька, Смолівка, Степок, Три Копці

Кодненська парафія 

Кодня, містечко Житомирського повіту, костел Пресвятої Богородиці Утішниці. Із 1798 року.

Приход: села Агатівка, Борисівка, Гальчин, Городище, Журбинці, Ляхівці, Никонівка, Ружки, Семаки, Сінгури, Солотвин, Янківці

Котельнянська парафія 

Котельня, містечко Житомирського повіту, костел Св. Антонія Падуанського. Із 1784 року.

Приход: села Андрушівка, Антопіль, Волосів, Волосівська Слобідка, Гальчин, Гардишівка, Забара, Котівка, Крилівка, Лясівка, Міньківці, Нехворощ, Нова Котельня, Павелки, Старосілля

Краснопільська парафія 

Краснопіль, містечко Житомирського повіту, костел Пресвятої Діви Марії та Архангела Михаїла. Із 1754 року.

Приход: містечко Янушпіль, села Безпечна, Богданів, Бурківці, Галіївка, Домбровка (Дубрівка), Жеребки, Зелена, Костянтинівка, Лихосілка, Лісова Слобідка, Лясопіль, Медведиха, Молочки, Носівки, Певна, Польова Слобідка, Степок, Стетківці, Суслівка, Троща, Червона

Ліщинська парафія 

Ліщин, село Житомирського повіту, костел Св. Трійці. Із 1798 року.

Прмход: села Буймер, Кошарище, Лука, Млинище, Іванків, Піски, Росятинка, Туровець

Любарська парафія 

Любар, містечко Новоград-Волинського повіту, костел Св. Михаїла Архангела та Яна Непомуцена. Із 1798 року.

Ново-Заводська парафія 

Новий Завод, село Житомирського повіту, костел. Із 1910 року.

Приход: села В’юнки, Грабовець, Гута Юстинівка, Дермань, Дорогань, Жовтий Брід, Здань Болярка, Зелена, Зятинець, Козина, Корчівка, Крива Річка, Костянтинівка, Мазепинка, Майхерівка, Михайлівка, Осична, Пічкури, Пічкурські Хатки, Покостівка, Протівка, Ровець, Роща, Соснівка, Стара Шийка, Стойлечко, Стрибіжський Брід, Сюдемка, Таргонева Рудня, Тартачок, Трушківське Будище, Турова, Чехівці, Шереметів, Шиєцька Буда, колонія Новаки.

Покостівська парафія 

Покостівка, село Житомирського повіту, костел. Із 1917 року.

Приход: села Березівка, Висока Піч, Годиха, Жовтий Брід, Нова Рудня, Нова Шийка, Соболівка, Соснівка, Стара Шийка, Сульжинівка, Фавстинівка, Чайківка; хутори Брачки, Будище, Вили, Голуба, Козина, Корчівка, Крива Річка, Лісний Поруб, Нетребівка, Розвертень, Рудницького

Троянівська парафія 

Троянів, містечко Житомирського повіту, костел Св. Казимира. Із 1760 року.

Приход: села Бобрик, Буки, Велика Татаринівка, Вільшанка, Волиця, Гатище, Гвоздава, Головинка, Двірець, Дениші, Катеринівка, Корчак, Перлявка, Пилипи, Рея, Ружки, Рудня, Слободище, Соснівка, Тригір’я, Улянівка, Шумськ, Швайківка, хутори Гутисько Денишівське, Дермань, Коща, Феліціанівка

Чуднівська парафія 

Чуднів, містечко Житомирського повіту, костел Обретіння Честного Хреста. Із 1777 року.

Приход: містечка П’ятка, Романів; села Бабушки, Бейзимівка, Биківка, Борятин, Браталів, Великі Коровинці, Війтівці, Волосівка, Врублівка, Гвоздярня, Глибочок, Годиха, Голубин, Гордіївка, Городище, Гута Мар’янівка, Дацьки, Дідківці, Дреники, Дриглів, Дубища, Карпівці, Кихті, Княжин, Козара, Колки, Короченки, Корчівка, Красносілка, Лісна Рудня, Луці, Малі Коровинці, Мані, Меленці, Михайленки, Михайлівка, Монастирок, Нивна, Новосілка, Подолянці, Романівка, Садки, Сербинівка, Синявка, Сідачівка, Соболівка, Старочуднівська Гута, Стовпів, Тевеліївка, Турчинівка,
Тютюнники, Шуляйки, Ясногород, хутори Рижів, Каетанівка

Джерела 
 ЦДІАК України. Зведений каталог метричних книг, клірових відомостей та сповідних розписів. Деканати 
 Державний архів Житомирської області. КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ Т. 1  Житомир видавництво «Волинь» 2010 
Деканати Луцько-Житомирської дієцезії РКЦ
Релігія в Житомирській області
Релігія у Житомирі